

Geografia
Regno Unito
Whittingham – villaggio dell'Inghilterra nel Lancashire
Whittingham – villaggio dell'Inghilterra nel Northumberland
Stati Uniti d'America
Whittingham – census-designated place del New Jersey

Persone
Guy Whittingham – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Ken Whittingham – regista statunitense
Michael Stanley Whittingham – chimico britannico naturalizzato statunitense
Peter Whittingham – calciatore inglese